Leitenhof ist der Name folgender Orte:

 Leitenhof (Bissingen), Ortsteil von Bissingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Leitenhof (Gemeinde Bad Großpertholz), Ortsteil von Bad Großpertholz, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Leitenhof (Gemeinde Brand-Nagelberg), Ortsteil von Brand-Nagelberg, Bezirk Gmünd, Niederösterreich

Siehe auch:
 Leidenhofen
 Lettenhof
 Leutenhof
 Leienhof